Runco steht für:

 Runco (Firma), ein Hersteller von Röhrenprojektoren

Runco ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Runco (* 1952), US-amerikanischer Astronaut